Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-79 (1916)
 UB-79
 UC-79

Вторая мировая война 
 U-79 (1941)